Longone al Segrino – comune italiano in provincia di Como.
Longone Sabino – comune italiano in provincia di Rieti.